Jiraiya – protagonista del racconto tradizionale giapponese Jiraiya Goketsu Monogatari
 Jiraiya – personaggio del manga e anime Naruto
 Jiraiya – personaggio della serie televisiva Ninja Sentai Kakuranger
 Jiraiya – personaggio della serie televisiva Sekai Ninja Sen Jiraiya